Ostrá hůrka označuje několik vrcholů:
 Ostrá hůrka (Benešovská pahorkatina) (344 m) – zalesněný vrchol v Dobříšské pahorkatině, severovýchodně od Županovic v okrese Příbram
 Ostrá hůrka (Nízký Jeseník) (315 m) – vrchol ve Vítkovské vrchovině, jižně od Háje ve Slezsku v okrese Opava
 Ostrá hůrka (Středolabská tabule) (278 m) – zalesněný vrchol v Mrlinské tabuli, jižně od Prodašic v okrese Nymburk
 Ostrá hůrka (Švihovská vrchovina) (397 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, západně od Starého Plzence v okrese Plzeň-město

Podobné názvy 
 Ostrý vrch
 Ostrá Hora
 Ostrý